Вельден:

 Вельден — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вельден, Людвиг (1782—1853) — австрийский военачальник, фельдцейхмейстер.